Modde steht für:
 ein Naturschutzgebiet in Porta Westfalica, siehe Modde (Naturschutzgebiet)
 eine Software für statistische Versuchsplanung, siehe Modde (Software)

Modde ist der Familienname folgender Personen:
 Maximilian Modde (1862–1933), deutscher Maler und Architekt